Ligbox (rundvee), besloten, individuele ligplek in een stal voor rundvee
Ligbox (vaartuig), bepaalde ligplek voor een vaartuig